S.Carter kan som auktorsförkortning betyda:

 Susan Carter Holmes
 Susan Carter

Robotskapade auktorsförkortningar